Gora Tiklalibash (azerbajdzjanska: Tiklälibaş Dağı, ryska: Гора Тиклалибаш, azerbajdzjanska: Tikləlibaş Dağı) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Ryssland. Det ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Gora Tiklalibash är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Tiklalibash är bergig åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Gora Malkamud,  meter över havet,  km öster om Gora Tiklalibash. Runt Gora Tiklalibash är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bash-Kyungyut,  km sydväst om Gora Tiklalibash. 

Trakten runt Gora Tiklalibash består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre